Partit Pirata (Alemanya) 
 Partit Pirata (Argentina)
 Partit Pirata (Àustria) 
 Partit Pirata (Brasil)
 Pirates de Catalunya
 Partit Pirata (Espanya)
 Partit Pirata (Estats Units) 
 Partit Pirata (Finlàndia) 
 Partit Pirata (Itàlia) 
 Partit Pirata (Països Baixos) 
 Partit Pirata (Polònia) 
 Partit Pirata (Portugal)
 Partit Pirata (Suècia) 
 Partit Pirata (Suïssa) 
 Partit Pirata (Txèquia) 
 Partit Pirata (Xile)
 Partits Pirata Internacional